Este artículo es sobre un personaje ficticio. Para la serie televisiva en que aparece, ver La Vida y Obra de Juniper Lee

Juniper Lee es el personaje principal de la serie animada de televisión La Vida y Obra de Juniper Lee . June, como la llaman a veces, es una niña China-Americana de 11 años de edad y es la "protectora" o Te Xuan Ze del mundo mágico. El trabajo de la Te Xuan Ze es mantener el equilibrio entre el mundo real y el mundo mágico.

June tiene un hermano más joven llamado Ray-Ray y un hermano mayor llamado Dennis. Ray-Ray ayuda a June a combatir los monstruos del mundo mágico. Su abuela Jasmine Lee, conocida también como Ah-Mah, era la protectora antes que ella y su padre antes que ella. 
Juniper y sus hermanos tienen una banda de rock and roll llamada "Short Angry Freuds".
Juniper al ser la precursora de su abuela como Te Xuan Ze es acompañada por un perro llamado Monroe que, al ser un ser mágico, puede hablar, pero solo lo pueden entender los seres que poseen magia. Este es el consejero mágico de June. También posee un brazalete que la avisa de los desequilibrios entre el mundo mágico y el humano. 
A veces, June desea tener una vida normal, ya que el trabajo de la Te Xuan Ze interrumpe constantemente su vida cotidiana.
Estos once años de edad, vive en la ciudad de Orchid Bay, y es la corriente de Te Xuan Ze. Juniper es relativamente ignorante en el mundo de la magia, sobre todo confiando en la fuerza bruta, un verdadero talento para los insultos, y el consejo de su abuela, y su perro encantado, Monroe, para derrotar a sus enemigos. Ella quiere ir al campamento espacial, pero no puede porque ella no puede dejar Orchid Bay, mientras que ella es la Te Xuan Ze. Ella tiene un romance con la esperanza de Marcos.

En inglés, Lara Jill Miller hace la voz de Juniper Lee, mientras que en el doblaje mexicano es interpretada por Gaby Ugarte e Isabel Valls en el español.

Poderes 

Tiene agilidad felina y fuerza sobrehumana. También realiza hechizos que le ayudan en batalla y al poseer poderes mágicos, es capaz de ver las criaturas mágicas. Comparada con Ah-Mah, tiene muy poca experiencia, pero la compensa con energía y fuerza suficiente para darle su merecido a los seres peligrosos o molestos del mundo mágico.

Apariencia 

Ella tiene el pelo largo y negro, y después de que ella hereda los poderes de la Te Xuan Ze, un mechón de pelo sobre los cambios del lado izquierdo hasta el blanco puro de la raíz a las puntas (Jasmine, la ex de Te Xuan Ze, tiene la misma banda de su cabello) y colorantes de Juniper a finales de este. rojo-rosado La flor simboliza la protección de enebro, en referencia al papel de Juniper como Te Xuan Ze.

Curiosidades 
En muchos foros de internet se cree que es una versión femenina de la serie de Disney Jake Long: El dragón occidental, pues piensan que es una copia de la serie.
Otra opinión de la diferencia entre estos personajes es que Juniper además de ser mujer, muy responsable y madura usa ingenio, talento, magia y sacrificio pues ella no puede salir de su lugar de nacimiento, mientras que Jake Long es relajado, e irresponsable (a medias pues su labor de dragón le deja menos espacio para sus otras obligaciones), puede viajar a cualquier lugar transformándose en dragón.

Personajes de dibujos animados
en:Juniper Lee